Erkenbrecher ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Erkenbrecher (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Yannick Erkenbrecher (* 1983), deutscher Fernsehjournalist und Sportmoderator